Curry Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Curry Airport (Illinois)
 Curry Airport (Minnesota)
 Curry Airport (South Carolina)